Lise est un prénom féminin, diminution du prénom Élisabeth.

Prénom
Ce prénom a pour variantes Lisa, Liselotte, Lisette, Lisiane, Lise-Anne, Lison, Liz, Liza, Lizete, Lysa et Lyza.

Il est notamment porté par
Lise Bacon, ancienne vice-première ministre du Québec 
Lise de Baissac, agent secret Mauricienne
Lise Bellynck, actrice française
Lise Bissonnette, journaliste québécoise
Lise Delamare, actrice française
Lise Gregory, joueuse de tennis
Lise Lamétrie, actrice française
Lise Meitner, physicienne
Lise Payette, femme politique québécoise
Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec
Lise Martin, actrice québécoise.

Patronyme 

Claude Lise

Toponyme 
Lise, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Nom commun
La lise, du gaulois ligisja, de liga, « limon », désigne un sable mouvant des bords de mer, un dépôt limoneux après une inondation.

Sigle 
Le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique est un laboratoire CNRS/Cnam.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom français